Heist (West-Vlaanderen), een badplaats aan de Belgische Kust en een deelgemeente van Knokke-Heist
 Heist (Duitsland), een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
 Heist-op-den-Berg, een plaats en gemeente in de Belgische provincie Antwerpen
 films:
 Heist (1998) van Peter Rossi met Paul Ben-Victor en Daniel Benzali
 Heist (2001) van David Mamet met Gene Hackmann en Danny DeVito
 Heist (2008), televisiefilm van Justin Hardy met Kris Marshall en Geraldine James
 Heist (2015) van Scott Mann met Jeffrey Dean Morgan, Dave Bautista en Robert de Niro
 Heist (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 2006